Julius Kühn – niemiecki agronom
 Julius Kühn – niemiecki zawodnik piłki ręcznej